KF Pristina (Servisch: ФК Приштина) is een voetbalclub uit de Kosovaarse hoofdstad Pristina. In de clubgeschiedenis kwam KF Pristina uit in de Albanese competitie (1941-1945) en de Joegoslavische competitie (1945-1999). Na de verbrokkeling van Joegoslavië komt het uit in de Kosovaarse competitie, waar KF Pristina recordkampioen is met zes landstitels.
Internationaal behoort Pristina tot de meest succesvolle Kosovaarse voetbalclubs, met als hoogtepunt de tweede plaats in de Mitropacup in 1984.

Geschiedenis
In 1983 werd het tweede niveau in het Joegoslavische voetbalsysteem gewonnen. Als FK Pristina promoveerde de club in 1983 naar de hoogste klasse van Joegoslavië en werd knap achtste in het eerste seizoen. De club mocht ook deelnemen aan de Mitropacup en werd daar tweede, achter SC Eisenstadt. De volgende seizoenen eindigde de club in de middenmoot tot degradatie volgde in 1988.

Na de verbrokkeling van Joegoslavië ging de club in de Kosovaarse Superliga spelen onder de Kosovaarse naam KF Pristina. Na het winnen van de beker in 2016 kwalificeerde de club zich voor de voorronden van de UEFA Europa League 2016/17 maar kreeg, net als alle Kosovaarse clubs, geen licentie om deel te nemen. In 2017 kreeg bekerwinnaar KF Besa Pejë geen licentie kreeg voor de UEFA Europa League 2017/18. Hierdoor werd Pristina als nummer twee van de Superliga 2016/17 doorgeschoven en werd de eerste Kosovaarse deelnemer aan de UEFA Europa League.

Erelijst 
Superliga
 1948, 1951, 1953, 1959, 1961, 1977, 1979, 1992, 1996, 1997, 2000, 2001, 2008, 2009, 2012, 2013, 2021
Kupa e Kosovës
 1994, 2006, 2011, 2013, 2016, 2018
Tweede Divisie Joegoslavië
1983
Prva Liga Klein Joegoslavië Oost
 1997

Pristina in Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt KF Pristina

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1983/84
|Mitropacup
|Groep
|
|SC Eisenstadt
|5-7||2-4 (U)|| 3-3 (T) || rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|Groep
|
|Union Teplice
|3-1||2-0 (T) || 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep (2e)
|
|Vasas SC Boedapest
|5-3|| 4-2 (T)|| 1-1 (U)
|-
|2017/18 || Europa League
| 1Q ||  || IFK Norrköping ||0-6|| 0-5 (U)|| 0-1 (T) ||rowspan="1"|0.0
|-
|2018/19 || Europa League
| vr ||  || Europa FC || 6-1||1-1 (U)|| 5-0 (T) ||rowspan="2"|2.5
|-
| || || 1Q ||  || Fola Esch || 0-0 (4-5 ns)||0-0 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2019/20 || Europa League || vr ||  || St Joseph's FC || 1-3||1-1 (T)|| 0-2 (U) ||rowspan="1"|0.5
|-
|2020/21 || Europa League || vr ||  || Lincoln Red Imps FC || 0-3R || 0-3 R|| ||0.5
|-
|2021/22 || Champions League || vr 1/2 ||  || SS Folgore/Falciano || 2-0||2-0 ||< Elbasan || rowspan="5"|4.0
|-
| || || vr F ||  || Inter Club d'Escaldes || 2-0 || 2-0 ||< Elbasan
|-
| || || 1Q ||  || Ferencvárosi TC || 1-6 || 0-3 (U)|| 1-3 (T)
|-
|| 2021/22 || Europa Conference League || 2Q ||  || Connah's Quay Nomads FC || 6-5 || 4-1 (T) || 2-4 (U)
|-
| || || 3Q ||  || FK Bodø/Glimt || 2-3 || 2-1 (T) || 0-2 (U)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 7.5'''

Externe link 
 Officiële website

Pristina, KF
Pristina